Le Saint (en bretó Ar Sent) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 663 habitants. El 24 de febrer de 2005 el consell municipal va aprovar la carta Ya d'ar brezhoneg.

Demografia

Administració

Referències 

Saint, Le